Таниша (; ) е боливудска актриса.

Биография 
Таниша е част от големия индийски филмов клан Мукерджи-Самарт. Нейна прабаба е Ратан Бай, нейна баба е Шобна Самарт, нейната леля е Нутан Бел - всички те са известни актриси. Тя е дъщеря на актрисата Тануджа и режисьорът Шому Мукерджи. Нейна сестра е популярната актриса Каджол.

Филмография

Външни препратки 
 

Таниша
Родени в Мумбай